Куеста Чика има више значења:

 Куеста Чика (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Куеста Чика (Ла Перла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику